Ighiu se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Ighiu, Alba, reședința comunei cu același nume
 Ighiu, Harghita